Folgende Orte in Deutschland tragen den Namen Oberbaar:

Oberbaar (Baar (Schwaben)), ein Ortsteil von Baar (Schwaben) im Landkreis Aichach-Friedberg in Bayern
ein Ortsteil von Baar (Eifel) im Landkreis Mayen-Koblenz in Rheinland-Pfalz